Кубок мира по марафону 2003 года прошёл 30 (мужчины) и 31 августа (женщины) в рамках чемпионата мира по лёгкой атлетике в Париже, столице Франции. Участники разыграли командный приз в соревнованиях у мужчин и женщин. Медали в индивидуальном первенстве вручались в рамках чемпионата мира.

В общей сложности на старт в составе команд вышли 99 бегунов из 16 стран мира (54 мужчины и 45 женщин). Каждая страна могла выставить до 5 человек в каждый из двух забегов. Победители определялись по сумме результатов 3 лучших участников.

Япония стала первой страной, выигравшей в один год Кубок мира и среди мужчин, и среди женщин. В женском зачёте Мидзуки Ногути, Масако Тиба и Наоко Сакамото заняли места со второго по четвёртое, благодаря чему опередили сборную Эфиопии на 10 минут. Сумма их времён (7:14.48) стала рекордной в истории соревнований.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Командное первенство

Мужчины 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 
 

Кубки мира по марафону
Август 2003 года
Спорт в Европе в 2003 году
Спорт во Франции в 2003 году
Международные спортивные соревнования в Париже
Международные соревнования по лёгкой атлетике во Франции